Камáль Худжанди́ (, ; ) — персидский -мистик, суфийский шейх, теолог.

Биография 
Родился в городе Худжанде (псевдоним Худжанди — «худжандский»), большую часть жизни прожил и умер в Тебризе. Свою юность он провёл в родном городе и получил там начальное образование. Затем продолжил обучение в Самарканде и Шаше. По указанию султана Увайса для поэта были построены дом и сад. Дом Камаля Худжанди стал местом встречи поэтов и мудрецов. 

Совершил хадж в Мекку, в 1385 году во время нападения хана Тохтамыша был увезён в золотоордынскую столицу Сарай, где пробыл 4 года. Камаль длительное время находился в заточении. Об этом он писал: 

Спустя четыре года поэт вернулся в Тебриз, где и прожил до конца своих дней. Камаль Худжанди умер в Тебризе в 1401 году и был похоронен в своем саду. 

Худжанди считается одним из величайших поэтов-романтиков XIV века, наряду с Амир Хосровом Дехлеви и Хаджу Кермани. Он также был современником Хафиза Ширази. Современный персидский писатель и автор рассказов Садег Хедаят и его семья ведут свою родословную от Камаля Худжанди.

Творчество 
По свидетельству первоисточников, диван Камаля Худжанди насчитывал 14 тыс. бейтов; в сохранившихся рукописях — ок. 8 тыс. бейтов. Лучшие списки дивана хранятся в Баку, Ташкенте, Душанбе и Санкт-Петербурге (полностью не издан).

Камаль Худжанди прославился как мастер поэтической формы газелей. Его творчество проникнуто суфийскими идеями.

Газели Камаля Худжанди стали народной песней, в которую певцы вносили свои вариации. Можно предполагать, что таджикские народные «чужбинные» четверостишия в какой-то мере также вдохновлены газелью Камаля «О чужбина!»: 

(Перевод И. Сельвинского)

Камаль был лаконичен (его газель состоит из 5—7 двустиший). Большинство его газелей по мелодике восходит к народным поэтическим размерам. По словам Джами, поэзия Камаля была лишь дополнением к его жизни духовного адепта и суфийского лидера; она служила гарантией того, что «экзотерическое не было подавлено эзотерическим, и он не забывал соблюдать формы ритуального поклонения». 

Поэт отбирает и шлифует те элементы народного стиха, которые придают образам выразительность и искренность. Камаль придает стихам разговорную интонацию. Часто он заканчивает стихотворение неожиданным ответом.

Могила 
Могила поэта находится рядом с могилой Кемаль ад-Дина Бехзада, расположенном на улицах Аббаси и Бейланки в Тебризе. В 1996 году на могиле была установлена ​​статуя Камала Худжанди.

Память 
 В 1996 году в Худжанде был установлен памятник (автор — К. Надиров);
 Театр в честь Камаля Худжанди в Худжанде, Таджикистан;
 Музей в честь Камаля Худжанди в Душанбе, Таджикистан;
 В 2015 года в Худжанде было закончено обновление парка в честь Камаля Худжанди, в котором расположились мавзолей и дом-музей поэта.

См. также 
Кемаль-ад-Дин Бехзад
Садег Хедаят
Персидская литература

Примечания

Ссылки 

 Истины. Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов / Перевод Наума Гребнева. Примечания Н. Османова. — : Наука, 1968; : Азбука-Классика, 2005. — ISBN 5-352-01412-6
 Поэзия Худжанди

Родившиеся в Худжанде
Персоналии:Таджикистан
Персидские поэты XIV века
Умершие в Тебризе